Трмка може бити:

 Трмка или вршкара, врста кошнице направљена од прућа или
 Трмка (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Топлички округ, Република Србија